Bogaraš est un toponyme qui peut désigner :
Bogaraš, un village de Serbie situé dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Bačka Topola et dans le district de Bačka septentrionale ;
Bogaraš, un village de Serbie situé dans la province autonome de Voïvodine, dans la  municipalité de Senta et dans le district du Banat septentrional.